Oelz ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Anton Oelz (1812–1893), österreichischer Arzt und Politiker
 Oswald Oelz (* 1943), österreichisch-schweizerischer Arzt, Hochschullehrer und Bergsteiger

Siehe dazu auch Ölz.